Papp Gergely (1922-2000) fényképész
 Papp Gergely (1973) producer, riporter
 Papp Gergely (1984) labdarúgó (DVTK)
 Papp Gergely (1993) evezős (BEE)
 Papp Gergely (1993) a rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró elkészítője

Jegyzetek